Mike Lewis kan henvise til flere personer:

 Mike Lewis (roer) – canadisk roer
 Mike Lewis (basketballspiller) – amerikansk baskeballspiller
 Mike Lewis (amerikansk fodboldspiller) – amerikansk fodboldspiller
 Mike Lewis (musiker) – walisisk musiker